Ekestubbe kan syfta på:

 Ekestubbe (introducerad adelsätt) – en finländsk och svensk adelsätt introducerad som 285 i Sverige och i Finland som 25
  Ekestubbe (ointroducerad) – en svensk frälsesläkt från Västmanland